

Azienda 
 Oppo, produttore di elettronica cinese, appartenente al gruppo cinese BBK Electronics Corporation 
 Oppo Digital, azienda elettronica statunitense, divisione della Oppo Electronics

Cognomi 
 Cipriano Efisio Oppo, (1891-1962) pittore italiano
 Franco Oppo, (1935-2016) compositore italiano
 Giorgio Oppo, (1916-2008) giurista italiano
 Stefano Oppo, (1994 – ) canottiere italiano
 Cinzia Oppo, (2007  – ) tennista italiana